Каракичи () — село в Киргизии, в Чаекском айылном аймаке Жумгальском районе Нарынской области. Расположено в верховьях , левого притока реки Джумгал (правого притока Нарына), западнее  (3364 м), восточнее перевала Донгуз (3343 м), между горами Балыкты (на севере) и хребтом Молдотау (на юге), западнее озера Сонкёль.

Близ села открытым способом разрабатывается Каракеченское буроугольное месторождение. Промышленное освоение месторождения началось в октябре 1985 года.

Примечания 

Населённые пункты Жумгальского района